El término esparto puede hacer referencia a:
Esparto es el nombre con el que se conoce en España a unas fibras obtenidas de diversas plantas silvestres del grupo de las gramíneas, así como a las plantas mismas. 
Con el nombre de esparto se conoce popularmente a Stipa tenacissima, también denominada atocha. Una de las gramíneas de las que se obtiene la fibra esparto.
Se conoce como el esparto basto, esparto de Aragón o albardín a la especie de planta Lygeum spartum.
Esparto (California) es una localidad de Estados Unidos.
Cada uno de los espartos, personajes de la mitología griega.